Scânteia ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Scânteia (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Scânteia (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Scânteia (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Scânteia  steht für:

 Scânteia (Zeitung), rumänische Zeitung